Finale Kupa prvaka 1975. je bilo 20. po redu finale Kupa prvaka. Igrano je na Parc des Princesu u Parizu, 28. svibnja 1975. između engleskog Leeds Uniteda i njemačkog Bayern Münchena.

Put do finala
Bayern Münchenu je ovo bilo drugo od tri uzastopna finala i osvajanja Kupa prvaka. Za Bayern su igrali jedni od najvećih njemačkih igrača ikad, poput Franza Beckenbauera, Gerda Müllera, Uli Hoeneßa, itd. Bayern München je očekivano bio favorit finala.

Za Leeds United, koji je tada bio tek drugi engleski finalist poslije Manchester Uniteda, ovo je finale predstavljalo vrhunac "Zlatnih godina" kluba. Poznatiji igrači Leedsa su već bili na završetku karijera, pa je ovo bila i posljednja prilika Englezima za osvajanje većeg naslova. Nakon finala, Leeds u Kupu/Ligi prvaka nije nastupio sljedećih 26 godina, sve do 2000./01. sezone.

Susret

Vanjske poveznice
Sezona 1974./75., UEFA.com
Povijest Kupa prvaka: 1975.

Kup prvaka 1975.
Kup prvaka 1975.
Nogometne utakmice u Francuskoj